Buchclub ist 

 eine Buchgemeinschaft
 Buchclub (Diskussionsgruppe), eine Gruppe, die sich regelmäßig zum Diskutieren von Büchern trifft
Siehe auch:

 Buchklub
 Book Club – Das Beste kommt noch (2018)